Wolfner József (1856–1932) könyvkiadó, aradi származású, Farkas István grafikus- és festőművész édesapja
Wolfner József (1857–1932) bőrgyáros, takarékpénztári elnök